José Luis Martínez-Almeida Navasqüés (Madrid, 17 d'abril de 1975) és un advocat de l'Estat i polític espanyol del Partit Popular, alcalde de Madrid des de 2019.

Biografia 
Nascut a Madrid el 17 d'abril de 1975, es va llicenciar en dret per la Universitat Pontifícia Comillas. Va ingressar el 2001 al Cos d'Advocats de l'Estat.

Director general del Patrimoni Històric de la Comunitat de Madrid entre 2007 i 2011, el 2011 es va convertir en secretari del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid presidit per Esperanza Aguirre, responsabilitat en la qual va cessar el 2013.

Entre 2013 i 2015 va treballar a la Societat Estatal de Participacions Industrials Desenvolupament Empresarial (Sepides) i com a director de la divisió jurídica institucional de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

Candidat número 3 de la llista del Partit Popular (PP) per a les eleccions municipals de maig de 2015 a Madrid encapçalada per Esperanza Aguirre, va ser escollit regidor. En 2017 va ser triat per succeir a Esperanza Aguirre com a portaveu del grup municipal popular al ple de l'Ajuntament de Madrid.

El juliol de 2018 va ser inclòs en el Comitè Executiu Nacional del PP constituït després de l'arribada a la presidència del partit de Pablo Casado, en la responsabilitat de secretari de Participació.

El gener de 2019 es va conèixer la decisió personal de Casado de seleccionar Martínez-Almeida com a candidat del PP a l'alcaldia de Madrid.

Genealogia 
Ancestres de José Luis Martínez-Almeida Navasqüés:

Referències 

Regidors de l'Ajuntament de Madrid de la corporació 2015-2019
Advocats de l'Estat espanyols
Membres del Comitè Executiu Nacional del PP
Regidors de l'Ajuntament de Madrid de la corporació 2019-2023
Alcaldes de Madrid
Alumnes del Col·legi Retamar
Alumnes de la Universitat Pontifícia de Comillas
Funcionaris madrilenys
Advocats madrilenys
Naixements del 1975